Эбль:

 Эбль II де Руси (ок. 1050—1103) — граф де Руси, французский полководец.
 Эбль Манцер (около 870—934) — граф де Пуатье (890—892, 902—934), герцог Аквитании (890—893, 927—932), граф Оверни (927—932).